Ørneborgen kan henvise til flere artikler:

 Ørneborgen (bog) – roman fra 1967 skrevet af Alistair MacLean.
 Ørneborgen (film) – film fra 1968 som bygger på Alistair MacLeans manuskript, som blev skrevet samtidig med romanen.